Stijn Peeters (beeldend kunstenaar) (1957), Nederlands beeldend kunstenaar
 Stijn Peeters (architect), Belgisch architect en broer en manager van Bart Peeters